Vaughan — распространённая британская фамилия, передающаяся по-русски различными способами: